Cet article liste les récits de la série de bande dessinée franco-belge, Timour.

Liste en rapport avec la bande dessinée